Большо́й Сан-Хуан ( — городская агломерация на западе Аргентины в провинции Сан-Хуан. Образована в результате роста города Сан-Хуан и расположена на территории департамента Сан-Хуан, а также на части территорий департаментов Чимбас, Санта-Люсия, Росон, Ривадавия, Посито, Нуэве-де-Хулио.

Состав и население

Примечания 

Провинция Сан-Хуан (Аргентина)